2020 Betard Wroclaw FIM Speedway Grand Prix of Poland Round 2 – druga impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2020. Zawody odbyły się w dniu 29 sierpnia 2020 na stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Gleba Czugunowa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Michał Curzytek i Przemysław Liszka.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 27 sierpnia.

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, II
2020, II
Zawody sportowe we Wrocławiu
2020 w polskim sporcie